Ornitologia
 Cotorra de Kramer
 Cotorra multicolor
 Cotorreta de pit gris
 Lorí